Tigranes I Orôntida da Arménia "o Grande" (Arménio: Տիգրան Ա Երվանդունի) foi um rei da Arménia da dinastia orôntida. Reinou entre 560 a.C. e 535 a.C. foi antecedido nos comandos do reino por Orontes I, o Vida Curta e foi sucedido no trono pelo rei Vaagênio.

Seu nome vem do armênio antigo tigran (Տիգրան), que por sua vez deriva do persa tigrāna que significa "combate com flechas".

Ver também 
 Lista de reis da Armênia

Bibliografia 
 Hayk Khachatrian “141 Kings of the Armenians”. ISBN 99930-1-192-8

Ligações externas 
 

Reis orôntidas da Armênia
Armênios do século VI a.C.